The Stranger Beside Me – książka Ann Rule z 1980
 The Stranger Beside Me – amerykański film z 1995 w reżyserii 
 The Stranger Beside Me – amerykański film telewizyjny z 2003 roku w reżyserii  na podstawie książki Ann Rule